Het seizoen 2015/16 van de Topklasse is het zesde seizoen van deze voetbalcompetitie op het derde niveau in Nederland. Er zijn twee afdelingen; de Topklasse zaterdag en de Topklasse zondag.

De Topklasse zaterdag gaat van start met vier nieuwe clubs (RVVH won de nacompetitie), de Topklasse zondag gaat van start met drie nieuwe clubs.

De twee kampioenen spelen na afloop van de competitie in een tweeluik tegen elkaar om het algemeen amateurkampioenschap van Nederland.

Aan het einde van het seizoen zullen de eerste zeven clubs van elke Topklasse promoveren naar de nieuw te vormen semiprofessionele Tweede divisie, die verder wordt aangevuld met vier belofteteams van profclubs.

De Topklasse zelf zal vanaf seizoen 2016/17 voortgezet worden onder de naam Derde divisie.

De nummers 15 van de beide Topklassen kwalificeerden zich voor de nacompetitie tegen de periodekampioenen van de Hoofdklassen. De nummers 16 degraderen rechtstreeks.

Zaterdag

Clubs

Competitie

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

* Wedstrijd Kozakken Boys - GVVV werd op zaterdag 9 april in de 83e minuut gestaakt wegens commentaar van het publiek op de scheidsrechter. Op dinsdag 19 april 2016 werden de resterende 7 minuten uitgespeeld.

Zondag

Clubs

Competitie

Eindstand 
* positie na een beslissingswedstrijd

Legenda

Uitslagen 

* Wedstrijden van WKE zijn als 'niet gespeeld' verklaard.

Beslissingswedstrijd 
Doordat VV UNA en HSC '21 op het einde van het seizoen evenveel punten hadden gehaald en slechts een van de twee clubs kon promoveren moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden om te bepalen wie er in het seizoen 2016/17 in de Tweede en wie in de Derde Divisie zou gaan spelen. Uiteindelijk won VV UNA deze wedstrijd.

Algeheel amateurkampioenschap 
De zaterdag- en zondagkampioen speelden in een thuis- en uitwedstrijd om het Algemeen amateurkampioenschap van Nederland. Excelsior Maassluis won het tweeluik. Door de invoering van de Tweede Divisie en daarmee het vervagen tussen de amateur en profcompetities, werd in dit seizoen voor het laatst om de titel gestreden.

Topklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2015/16